GO Volley – słoweński męski klub siatkarski z Novej Goricy założony w 1949 roku.

Nazwy klubu 
 do 2009 – Marchiol Prvačina
 2009-2011 – Marchiol Vodi Prvačina
 2011 – GO Volley

Sukcesy 
Mistrzostwo Słowenii: 
  2007, 2009, 2010, 2011

Skład na sezon 2009/2010

Linki zewnętrzne 
 
 

Słoweńskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1949
Nova Gorica